— японский ботаник, геоботаник.

Область ботанических интересов: папоротники, семенные растения.

Исследователь флоры Дальнего Востока, в том числе Южного Сахалина и Курильских островов (до Второй мировой войны), Океании, Аляски, Алеутских островов, Тайваня. Директор ботанического сада в Саппоро.

В честь Мисао Татеваки назван один из дальневосточных видов рода Белокопытник из семейства Астровые — Белокопытник Татеваки ().

Другие растения, названные в честь М. Татеваки:

Некоторые работы 
 Forest ecology of the islands of the North Pacific Ocean (Экология лесов на островах северной части Тихого океана). — Саппоро: 1958.
 A contribution to the flora of the Aleutian Islands. — 1934. (В соавторстве).
 Vascular Plants of the Northen Kuriles (Сосудистые растения Северных Курил). — Токио: 1934.
 The Phytogeography of the Middle Kuriles. — Хоккайдо: 1934.
 Каталожная карточка Полный текст (pdf, 6мБ)

Примечания

Ссылки 
 Список публикаций Мисао Татеваки на сайте ScientificCommons,
 Список публикаций Мисао Татеваки на сайте Японского национального института информатики,
 Письмо Мисао Татеваки советскому ботанику Владимиру Леонтьевичу Комарову (1930): Архив РАН, Дело № 1424

Ботаники по алфавиту
Ботаники Японии